Ramón Grosso — futebolista espanhol
 Grosso (Turim) — comuna italiana do Piemonte
 Grosso (moeda) — moeda de prata da Idade Média
 Grossos — município brasileiro do Rio Grande do Norte

Desambiguações de topônimos